naborowywanie (borowanie) – proces obróbki cieplno-chemicznej stali
 borowanie – wykonywanie otworów (np. korkoborem)
 borowanie zęba w stomatologii